

Geografia
 Obama – città del Giappone della prefettura di Fukui
 Obama – ex città giapponese della prefettura di Nagasaki
 Mount Obama – monte di Antigua e Barbuda

Musica
 Obama – singolo di Blueface del 2020

Persone
 Barack Obama, Sr. – economista keniota, padre del 44º Presidente degli Stati Uniti d'America 
 Barack Obama –  44º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Michelle LaVaughn Obama – avvocato statunitense, attivista politica e first lady degli Stati Uniti d'America
 Salomón Obama – calciatore equatoguineano
 Youssef Obama – calciatore egiziano

Altro 
 Linea Obama – ferrovia a scartamento ridotto giapponese
 Obama – famiglia storica statunitense